Па́уль Ва́ндель (; ,  — , ) — первый министр народного образования и молодёжи Германской Демократической Республики.

Биография 
С 1919 года Вандель учился на электромеханика и в 1925—1929 годах работал на мангеймском заводе. В 1919 году Вандель вступил в молодёжную социалистическую организацию, в 1923 году — в Коммунистический союз молодёжи Германии, в 1926 году — в Коммунистическую партию Германии. В 1930—1931 годах работал секретарём окружного отделения КПГ в Бадене, в 1930—1932 годах возглавлял фракцию КПГ в городском совете Мангейма.

В 1931—1936 годах Вандель был слушателем, аспирантом и преподавателем Международной ленинской школы в Москве, вступил в КПСС. Работал в Институте Маркса и Энгельса и личным секретарём Вильгельма Пика в отделе балканских стран Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. С 1941 года руководил немецкой группой школы Коммунистического интернационала в Кушнаренкове и в 1943 году вошёл в иностранное бюро КПГ в Москве.

В 1945—1949 годах Вандель был назначен председателем Немецкого центрального управления народного образования и с 1946 года состоял в правлении и ЦК СЕПГ. В 1949—1950 и в 1954—1958 годах Вандель избирался депутатом Народной палаты ГДР. В 1949—1950 годах Вандель стал первым министром народного образования и молодёжи ГДР. В 1950—1952 годах занимал должность министра народного образования.

В 1957 году Вандель получил строгое предупреждение за реформистские тенденции в школьном образовании и недостаточно проявленную твёрдость в осуществлении культурно-политической линии СЕПГ. После этого Вандель бы направлен на дипломатическую работу и являлся до 1961 года послом ГДР в КНР, до 1964 года — заместителем министра иностранных дел ГДР, до 1975 года — председателем, а до 1984 года — заместителем председателя Лиги дружбы народов. В 1983—1990 годах Вандель возглавлял Комитет ГДР-КНР.

Похоронен на 3-м Панковском кладбище в Берлине.

Сочинения 
 Wilhelm Pieck, dem Vorkämpfer für ein neues Deutschland zum 70. Geburtstag. Neuer Weg, Berlin 1946
 Die demokratische Einheitsschule, Rückblick und Ausblick. Volk und Wissen, Berlin 1947.
 Reden zur Kulturpolitik, Volk und Wissen, Berlin 1955.
 Wie es zur Oder-Neisse-Grenze kam. Dietz, Berlin 1955.

Литература 
 Hermann Weber, Andreas Herbst: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945. Karl Dietz, Berlin 2004. ISBN 3-320-02044-7, S.839 f.
 Dieter Schiller: Schluß mit der Seelsorge oder: Warum Paul Wandel gehen musste. Zur Literaturpolitik der SED im Jahre 1957. In: Evemarie Badstübner (Hrsg.): Befremdlich anders. Leben in der DDR., Karl Dietz Verlag, Berlin 2000, S.513-538, ISBN 3-320-01986-4.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Политики ГДР
Члены Коммунистической партии Германии
Члены ЦК СЕПГ
Деятели Коминтерна
Слушатели Международной ленинской школы
Министры образования ГДР
Члены Народной палаты ГДР
Послы ГДР в Китае
Кавалеры ордена «Звезда дружбы народов» (ГДР)
Похороненные на Третьем Панковском кладбище